Пьер Шарль Курдаво (Courdaveau; 1821 — 1891) — французский писатель.

Его сочинения: 
«Du beau dans la nature et dans l’art» (1860); 
«Caractères et talents; études sur la litterature ancienne et moderne» (1867); 
«Eschyle, Xenophon et Virgile» (1872); 
«Études sur le comique. Le Rire dans la vie et dans l’art» (1875); 
«Saint Paul d’aprez libre critique en France» (1886).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Лилльского университета
  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1821 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Писатели Франции